Stephan Maass oder Stephan Maaß ist der Name folgender Personen:

 Stephan Maass (Musiker, 1960) (* 1960), deutscher Lautenspieler und Theorbist 
 Stephan Maass (Musiker, 1967) (* 1967), deutscher Perkussionist, Produzent und Hochschullehrer
 Stephan Maaß (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Stephan Maaß (*1963), deutscher Wirtschaftsjournalist

Siehe auch:
 Stefan Maaß (* 1965), deutscher Schauspieler